Porpoloma — рід грибів родини Tricholomataceae. Назва вперше опублікована 1952 року.

Класифікація 
Згідно з базою MycoBank до роду Porpoloma відносять 20 офіційно визнаних видів:

Примітки

Джерела 
 Singer, R. 1952. The agarics of the Argentine sector of Tierra del Fuego and limitrophous regions of the Magallanes area. Sydowia. 6(1-4):165-226 — P.198

Роди грибів
Трихоломові
1952 у науці